Peißen (Anhalt), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Peißen (Saalekreis), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Zie ook
Peissen (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein